

Musica 
 Heartland – gruppo musicale rock britannico
 Heartland – album dei Real Life del 1983
 Heartland – minialbum dei Roxette del 1984
 Heartland – album dei Runrig del 1985
 Heartland – singolo dei The The del 1986
 Heartland – album delle The Judd del 1987
 Heartland – traccia dell'album Rattle and Hum degli U2 del 1988
 Heartland – album degli Heartland del 1991
 Heartland – singolo di George Strait del 1993, dall'album Pure Country
 Heartland – album delle Client del 2007
 Heartland – album di Owen Pallett del 2010

Televisione 
 Heartland – serie televisiva statunitense del 1989
 Heartland – serie televisiva australiana del 1994
 Heartland – serie televisiva canadese del 2007
 Heartland – serie televisiva statunitense del 2007

Altro 
 Heartland – film del 1979 diretto da Richard Pearce
 Heartland Football Club – società calcistica nigeriana
 Heartland – teoria geopolitica
 Heartland – videogioco del 1986
 Heartland – Romanzo di Anthony Cartwright del 2012